Ли Бань (, 288—334) — император государства Чэн, существовавшего на территории современной китайской провинции Сычуань.

Биография 
Ли Бань был сыном Ли Дана, чей отец Ли Тэ привёл страдающих от голода цзунов в цзиньскую провинцию Ичжоу (益州, располагалась на территории современных Сычуани и Чунцина). В 303 году Ли Тэ был убит губернатором Ичжоу Ло Шаном, а Ли Дан погиб в бою, и войска избрали своим вождём Ли Сюна — младшего брата Ли Дана. Завоевав Ичжоу, в 306 году Ли Сюн провозгласил себя императором государства Чэн, объявив тем самым независимость от империи Цзинь.

У Ли Сюна было более 10 сыновей от наложниц, но официального наследника от жены не имелось, и поэтому он решил сделать преемником сына покойного старшего брата Ли Дана, мотивировав это тем, что фактически государство было создано Ли Тэ и Ли Даном. Сначала наследником престола был объявлен Ли Хань (старший брат Ли Баня), но он в 323 году погиб в бою, и в 324 году наследником престола был объявлен Ли Дань. Ли Сян (дядя Ли Сюна) предсказал, что это приведёт к проблемам с престолонаследием, но Ли Сюн не стал его слушать.

В 334 году Ли Сюн заболел, и летом скончался. Как и предсказывал Ли Сян, дети Ли Сюна остались недовольными тем, что их обошли, и двое из них — Ли Юэ и его младший брат Ли Ци — организовали заговор против Ли Баня. Ли У (младший брат Ли Баня), узнав о заговоре, посоветовал Ли Баню немедленно выслать Ли Юэ и Ли Ци из столицы, но тот решил не делать этого до того, как будет похоронен их отец. Вместо этого он выслал Ли У, чтобы не порождать трений в семье. Зимой, когда Ли Бань находился на ночном бдении возле тела Ли Сюна, Ли Юэ убил Ли Баня и его старшего брата Ли Ду, после чего, сфабриковав эдикт вдовствующей императрицы Жэнь, обвиняющий Ли Баня в преступлениях, провозгласил императором Ли Ци.

Посмертные имена 
Ли Ци дал Ли Баню посмертное имя Наследник престола Ли (戾太子) — такое же, какое ханьский император У-ди дал мятежному принцу Лю Цзюю (тем самым не признав Ли Баня императором). Когда Ли Ци был свергнут Ли Шоу, Ли Баню было дано посмертное имя Император Ай (哀皇帝).

Девизы правления 
 Юйхэн (玉衡 Yùhéng) 334

Ссылки 
 Официальные биографии правителей Чэн/Хань в «Книге Цзинь» (китайский язык)
 Официальные биографии правителей Чэн/Хань в «Вёсны и Осени Шестнадцати государств» (китайский язык)

Императоры Чэн Хань
Убитые китайские императоры
Монархи, убитые в IV веке